Хагани Мамедов ():
  (род. 1961) — азербайджанский футбольный судья.
 Мамедов, Хагани Нуреддин оглы (род. 1976) — азербайджанский футболист.